Zambo bezeichnet:
 Zambo, lateinamerikanische ethnische Bezeichnung für Menschen mit schwarzen und indianischen Vorfahren
 Zambo (Burkina Faso), eine Gemeinde und ein dasselbe Gebiet umfassendes Departement in Burkina Faso
 Zambo (Kinderprogramm), ein trimediales Programm für Kinder in der Schweiz

Zambo oder Zámbó ist der Familienname folgender Personen:
 André Zambo Anguissa (* 1995), kamerunischer Fußballspieler
 Gundis Zámbó (* 1966), österreichische Fernsehmoderatorin
 Jimmy Zámbó (1958–2001), ungarischer Sänger
 Sándor Zámbó (* 1944), ungarischer Fußballspieler